Andrea Cassarà (1984) – schermidore italiano
 Antonino Cassarà (1948-1985) – poliziotto italiano, vittima della mafia
 Stefano Cassarà (1966) – arbitro di calcio italiano